Denizli, törökországi tartomány
 Denizli, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Denizli, az azonos nevű török tartomány székhelye